Кампо Онсе има више значења:

 Кампо Онсе, Ел Капулин (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Онсе, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику